Federació Sindicalista Llibertària, organització anarquista històrica d'Espanya
 Fluid Science Laboratory, giny de l'Agència Espacial Europea dissenyat per al Columbus orbital facility